«Say (All I Need)» — третий сингл американской поп-рок-группы OneRepublic из их первого студийного альбома Dreaming Out Loud. Солист группы Райан Теддер отметил, что данный трек является его любимой композицией из альбома. В написании песни принимали участие все пять членов группы. Сингл вышел 2 июня 2008 года в Великобритании и 24 июня 2008 в США. Группа записала версию песни на французском языке («Say (À l’infini)») в дуэте с певицей Шерифой Луной.

Песня была использована в сериалах The Hills и Дневники вампира.

Список композиций 

French version

Информация о песне 
Видеоклип «Say (All I Need)» был снят в Париже, режиссёром клипа стал Энтони Мэндлер. Райан Теддер заявил, что «это песня о том, что стоит быть счастливым с тем, что мы уже имеем в этой жизни и не сходить с ума из-за того, что не имеем. Является ли этим человек, отношения, любовь, успех или даже слава… Мы хотели создать произведение искусства, нечто красивое и вдохновляющее».

Позиции в чартах

Примечания 

Песни OneRepublic
Синглы Interscope Records